Кузамала де Пинзон има више значења:

 Општина Кузамала де Пинзон (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Кузамала де Пинзон (Кузамала де Пинзон, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику